Pedersen kan syfta på:

 Pedersen – danskt och norskt efternamn
 Pedersens björnbär – en rosväxtart

Geografi

Antarktis 

 Nunatak Pedersen, 
 Pedersen (strömfåra), 
 Mount Pedersen,

Australien
 Pedersen Weir – Victoria, dambyggnad

Kanada
 Pedersen Esker – Manitoba, berg
 Pedersen Island (ö i Kanada) – Saskatchewan

Robotskapade Antarktisförgreningar